Amedeo Ravina (1788-1857) – Un poeta italiano.
 Ravina (Trento) – Una frazione di Trento.
 Ravina II – Un maestro talmudico del V secolo.
 Ravina – Una frazione della municipalità di Sibunag (Filippine).
 Roccia Ravina – Un vallone di Sorrento.

Ebraismo
Ravina (scritto anche Rabina) fu il nome di due saggi ebrei (amoraim) del periodo della Ghemara:
Ravina I (morto 421 e.v.)
Ravina II (V secolo), nipote e successore del primo